«Margot» puede referirse a:

Antroponimia 
 Margot (nombre), nombre femenino.

Arte 	
 La espera (Margot), pintura de 1901 de Pablo Picasso..

Astronomía 
 (1434) Margot, asteroide del cinturón de asteroides.

Películas 
 La Reine Margot, película de 1994.
 Margot y la boda, película de 2007 del director Noah Baumbach .

Comida 
 Margot (barra), barra con sabor a coco

Divisiones administrativas

Haití 
 Port-Margot, comuna del departamento de Norte.
 Margot (Borgne), 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Borgne.
 Margot (Pilate), 8ª sección comunal de la comuna haitiana de Pilatte.

Libros 
 La reina Margot, novela de 1845 de Alejandro Dumas (padre) en colaboración con Auguste Maquet.
 Margot Moles, la gran atleta republicana, biografía de Margot Moles.

Música 
 Margot (tango), tango de 1919.
Margot (Pereza), canción de Pereza.

Personajes 
 Margot Abad, actriz argentina.
 Margot Adler, autora estadounidense.
 Margot Arce de Vázquez, escritora puertorriqueña.
 Margot Arellano, actriz argentina.
 Margot Benacerraf, productora venezolana.
 Margot Bernice Ashwin, botánica neozelandesa.
 Margot Contreras, maestra de ballet venezolana.
 Margot Cottens, actriz uruguaya.
 Margot Drake, actriz británica.
 Margot Dreschel, SS alemana.
 Margot Duhalde, aviadora chilena.
 Margot Eskens, cantante alemana.
 Margot Fonteyn, bailarina británica.
 Margot Frank, hermana mayor de Ana Frank.
 Margot Grahame, actriz británica.
 Margot Hielscher, cantante y actriz alemana.
 Margot Honecker, política alemana.
 Margot Kahl, presentadora televisiva chilena.
 Margot Käßmann, teóloga y pastora alemana.
 Margot Kidder, actriz canadiense.
 Margot Loyola, cantante chilena.
 Margot Moles, deportista española.
 Margot Mores, cantante argentina.
 Margot Moreyra, actriz argentina.
 Margot Moschetti, actriz francesa.
 Margot Robbie, actriz australiana.
 Margot Rojas Mendoza, pianista mexicana.
 Margot Segré, actriz argentina.
 Margot Sunderland, psicóloga británica.
 Margot Taulé, arquitecta dominicana.
 Margot Trooger, actriz alemana.
 Margot Valle Ferreira, botánica brasileña.
 Margot Wallström, política sueca.
 Margot Zanstra, escultora de los Países Bajos.
 Christa Margot Frohlich, terrorista alemana.